Il doppio del torneo di tennis BMW Tennis Championship 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Janko Tipsarević e Dušan Vemić che hanno battuto in finale Kristof Vliegen e Peter Wessels 6-2, 7-65.

Teste di serie 

 Christopher Kas /  Rogier Wassen (primo turno)
 Jürgen Melzer /  Jarkko Nieminen (semifinali)

 Scott Lipsky /  David Martin (primo turno)
 Yves Allegro /  Marc Gicquel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Tennis Championship 2008